Nero come il cuore – romanzo di Giancarlo De Cataldo del 1989
 Nero come il cuore – film per la televisione del 1991 diretto da Maurizio Ponzi